Арґел (, раніше Русакерт ) — село в марзі Котайк, у центрі Вірменії.

Посилання 
 Арґел  на GEOnet Names Server
 Арґел — World-Gazetteer.com
 Арґел  — Національна Статистична Служби Республіки Вірменія

Села Вірменії
Котайк